Ла Глоријета има више значења:

 Ла Глоријета (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глоријета (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Глоријета (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Глоријета, Ел Закатал (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Глоријета (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику